Бо́гдан Мечи́слав Машта́лер (; 19 сентября 1949, Оструда) — польский футболист, выступавший на позициях полузащитника и нападающего. Тренер молодёжной команды клуба «Вильгельмсбург». В составе сборной Польши участвовал в финальном турнире чемпионата мира 1978 года.

Младший брат Ежи Машталера, также футболиста.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в ольштынских командах. На уровень команд мастеров вышел в варшавской «Гвардии», в составе которой в 1967 году и дебютировал в первой лиге. Выступал в «Гвардии» до 1974 года, когда решил перейти в «Одру» (Ополе). Однако руководство «милицейской» команды («Гвардию» курировало МВД) не захотело его отпускать, и Польский футбольный союз дисквалифицировал Машталера: изначально на два года, но в итоге срок сбавили до одного. Финал Кубка-1973/74 «Гвардия» проиграла «Руху» (Хожув) уже без него.

В 1975 году Машталер всё же перешёл в «Одру», которая к тому моменту выбыла во вторую лигу. Дебютировал в команде 23 мая в матче против забженской «Спарты» (2:0). С «Одрой» вернулся в первую лигу, заняв второе место в сезоне-1975/76. Провёл в опольской команде два года, перейдя затем в «Лодзь» в 1977 году.

Интересно, что переходы из одного клуба в другой не были связаны только непосредственно с футболом. С 1968 года Машталер учился в школе планирования и статистики в Варшаве, в 1973 году защитил диплом магистра на тему «Влияние промышленности на развитие Ольштына». В Лодзь же он переезжал в том числе и для того, чтобы обучаться в докторантуре экономико-социологического факультета Лодзинского университета.

После «Лодзи» снова играл за «Гвардию», затем перешёл в западногерманский «Бремерхафен», поскольку польским спортсменам разрешали уезжать за рубеж после достижения 30 лет. Клуб не смог выйти в региональную лигу, и Машталера пригласили в более именитый «Вердер», однако он в команде не закрепился. Сыграв 3 матча в сезоне-1980/81, он покинул «Вердер». Сам Машталер связывал неудачу с тем фактом, что приглашавший его в команду тренер Куно Клётцер попал в серьёзную автокатастрофу, после которой не смог продолжать работу, а со сменившим Клётцера Отто Рехагелем у Машталера не сложились отношения. Позднее переехал в Австрию, где выступал в ряде команд до 40 лет, потом занимался тренерской работой.

В сборной 
Дебютировал в сборной Польши 25 октября 1970 года в товарищеском матче против сборной Чехословакии (2:2).

В следующий раз появился в сборной во время подготовки к чемпионату мира 1974 года, в 1973 году. Позже Казимеж Гурский в последний момент вызвал его на игру с Болгарией в Варну, куда Машталер был вынужден добираться самостоятельно с пересадками, но на поле его так и не выпустили. Обидевшись на Гурского, Машталер отказался от поездки на чемпионат мира, сославшись на травму. Затем из-за дисквалификации долгое время в сборную не вызывался.

Во второй половине 70-х годов стал одним из основных игроков польской сборной. На чемпионате мира 1978 года Машталер сыграл в четырёх матчах в основном составе. Считался любимчиком тренера сборной Яцека Гмоха, с которым его связывали приятельские отношения.

Всего за сборную провёл 22 матча, забил 2 мяча.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu
 

Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Штоккерау»
Тренеры ФК «Санкт-Пёльтен»
Выпускники Варшавской школы экономики
Иммигрировавшие в Австрию из Польши
Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гвардия» Варшава
Игроки ФК «Одра» Ополе
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Бремерхафен»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Цветль»